Le  Championnat du monde féminin de volley-ball a eu lieu à Moscou, en URSS, du 17 au .

Poule unique

Classement 
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:5px">

1952
Volley-ball feminin
Volley-ball feminin 1952
Volley-ball feminin 1952
Monde feminin 1952
Monde feminin
1952 en Union soviétique
Compétition de volley-ball à Moscou